Sawyer steht für:
 Sawyer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sawyer Island, Name mehrerer Inseln
 Sawyer-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Gordon E. Sawyer Award, Ehrenoscar
 Sawyer, schwimmender Baumstamm, der sich in der Strömung auf und ab bewegt, Gefahr für die Schifffahrt

Sawyer ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sawyer (Idaho)
 Sawyer (Iowa)
 Sawyer (Kansas)
 Sawyer (Kentucky)
 Sawyer (Michigan)
 Sawyer (Minnesota), im Carlton County
 Sawyer (Mississippi)
 Sawyer (New Mexico)
 Sawyer (New York)
 Sawyer (North Dakota)
 Sawyer (Oklahoma)
 Sawyer (Washington)
 Sawyer City (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Sawyers